Накозари де Гарсија има више значења:

 Општина Накозари де Гарсија (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Накозари де Гарсија (Накозари де Гарсија, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику